Алач — многозначный термин.

Населённые пункты 
 Алач — прежнее название исчезнувшего села Пёстрое в Белогорском районе Крыма.
 Алач — прежнее название посёлка Нижние Отрожки в Джанкойском районе Крыма.
 Алач — прежнее название исчезнувшего села Суходольное в Сакском районе Крыма.
 Алач — исчезнувшее село в Советском районе Крыма.

Персоналия 
 Алач — ногайский мирза, сын бия Ямгурчи

См. также 
 Алачюча